Preusmjeri Nacrt:Svemirska snaga (vojna grana)